Aleksander Zawadzki hace referencia a varios artículos:

 Aleksander Zawadzki: político polaco.
 Aleksander Zawadzki: naturalista polaco.